Гонка 500 миль Индианаполиса 1957 прошла в четверг, 30 мая, 1957 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка являлась также третьим этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона .

Гонка 

|}

 Поул-позиция:  — 4:10,09 (время четырёх кругов).
 Быстрейший лидирующий круг: Джим Ратман — 1:02,75
 В списке участников присутствовал единственный европеец — Нино Фарина, отозвавший свою заявку после гибели партнёра по команде —  — в одной из тренировочных сессий.

Ссылки 
 
 
 
 

1957
1957 год в Индиане
События 30 мая
Май 1957 года